Jan Otčenášek (1924-1979) – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore ceco
 Karel Otčenášek (1920-2011) – vescovo cattolico ceco